Die Saison 2022/23 der Mittelrheinliga ist die 67. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die elfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 19. August 2022 eröffnet und wird zwischen dem 5. Dezember 2022 und dem 2. März 2023 pausiert.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die Absteiger aus dem Gebiet Mittelrhein der Regionalliga West 2021/22:
  Bonner SC
  FC Wegberg-Beeck
 die verbliebenen Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2021/22:
  FC Hennef 05
  SV Bergisch Gladbach 09
  SpVg Frechen 20
  Borussia Freialdenhoven
  FC Hürth
  Siegburger SV
  Blau-Weiß Friesdorf
  Viktoria Arnoldsweiler
  FC Pesch
  BC Viktoria Glesch-Paffendorf
  VfL 08 Vichttal
  SC Fortuna Köln II
 die Aufsteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln 2021/22:
 Staffel 1:  SV Eintracht Hohkeppel
 Staffel 2:  TuS Königsdorf

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2022
Mittelrheinliga 2022/23